«Сен-Лоран. Стиль — это я» ( (Сен-Лоран) — биографический драматический фильм (байопик) французского режиссёра Бертрана Бонелло. 

Фильм основан на жизни знаменитого французского модельера Ив Сен-Лорана в период с 1965 по 1976 год. Кинофильм был выбран для участия в основной конкурсной программе 67-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
Действие фильма относится к концу 1960-х годов. Модный дом молодого дизайнера Сен-Лорана находится в расцвете, а сам Ив переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет вдохновение и ответы на вопросы.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма начались 30 сентября 2013 года. 

Пьер Берже, друг и партнёр Ива Сен-Лорана, был категорически против фильма Бертрана Бонелло. Дом YSL запретил режиссёру использовать документы и коллекции модельера, поэтому все платья художникам фильма пришлось «создавать» самостоятельно по фото и кинохронике.

Музыка 
Композитором выступил сам режиссёр. Б. Бонелло получил классическое музыкальное образование, играл в рок-группе, писал музыку для короткометражных фильмов и рекламных роликов. Во многом именно поэтому в его фильмах большую роль играет музыка.

Саундтреки:

 Ave Maria, composed by Franz Schubert.
 King Arthur, composed by Henry Purcell.
 Stabat Mater, composed by Giovanni Battista Pergolesi, performed by Ingrid Kertesi, Camerata Budapest.
 I Put a Spell on You, written by Screamin' Jay Hawkins (uncredited), performed by Creedence Clearwater Revival.
 La mort de Moujik by Bertrand Bonello.
 Venus in Furs, written by Lou Reed (uncredited), performed by The Velvet Underground and Nico.
 La visite by Bertrand Bonello.
 Since I Found My Baby by The Metros.
 Tosca, Act II: Vissi d'arte", Composed by Giacomo Puccini to a libretto by Luigi Illica and Giuseppe Giacosa, 1900; interprété par Maria Callas, Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Victor de Sabata.
 Une soirée avec Betty by Bertrand Bonello.
 The Night, written by Al Ruzicka (uncredited) and Bob Gaudio (uncredited), performed by Frankie Valli & The Four Seasons.
 Didn't Say a Word, written by Billy Jackson (uncredited), Jean Wells (uncredited) and Joe Renzetti (uncredited), performed by Patti Austin.
 St. Matthew Passion, BWV 244, Pt. I, No. 1 Chorus I/II: Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen, performed by Boys Choir Of St. Bavo Cathedral, Haarle, Netherlands Chamber Choir; orchestra of the Eighteenth Century, Frans Brüggen.
 Jacques de Bascher by Bertrand Bonello.
 La statue by Bertrand Bonello.
 Yves by Bertrand Bonello.
 Madama Butterfly, Act II: Un bel dì vedremo, composed by Giacomo Puccini, with a libretto by Luigi Illica and Giuseppe Giacosa, 1903, interprété par Maria Callas, The Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin.
 If It's All the Same to You Babe, written by Richard Wylie (uncredited), performed by Luther Ingram.
 Fais-moi mal, Johnny, music by Alain Goraguer, lyrics by Boris Vian, performed by Magali Noël.
 Faithful Man by Lee Fields and The Expressions.
 (I Never Promised You A) Rose Garden, written by Joe South (uncredited), performed by Lynn Anderson.
 La Mamma Morta, Act III (from the 1896 opera "Andrea Chénier") by Umberto Giordano, interprété par Maria Callas, The Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin.
 Milde und leise wie er lächelt (Liebestod) Act III from Tristan und Isolde, written by Richard Wagner.
 No.1 Chorus I/II: Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen", written by Johann Sebastian Bach.
 Piano Concerto N°20 in D Minor K 466 (Allegro), written by Wolfgang Amadeus Mozart.
 Baby baby by Franck Hedin et Nathalie Loriot.
 It's a Wonderful Love by Franck Sarkissian.
 Girl You're The One, written by Richard Myhill.
 Nous sommes tous des volontaires by Hans Teichmann/Erich Schlecht.
 Club Fabuloso by Philip Green, Geoff Love, Ken Thorne.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы-биографии Франции
Фильмы-биографии Бельгии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о модельерах
Фильмы EuropaCorp
Фильмы Бельгии 2014 года
Фильмы Франции 2014 года
Фильмы Бертрана Бонелло
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma